Camilla de Castro, geboren als Alessandro Caetano Kothenborger (* 20. April 1979; † 26. Juli 2005 in São Paulo) war eine transsexuelle brasilianische Pornodarstellerin, die auch als Fotomodel und TV-Moderatorin arbeitete.

Sie arbeitete mit verschiedenen Fotografen zusammen, hatte regelmäßige Auftritte in der brasilianischen TV-Show Superpop und sollte eine eigene Reality-TV-Show bekommen. Am 26. Juli 2005 sprang sie unter Drogeneinfluss vom Balkon ihrer Wohnung im 8. Stock eines Gebäudes in São Paulo – genau einen Monat vorher, am 26. Juni, hatte sie öffentlich ihre Verlobung bekannt gegeben. Der Grund für ihren vermutlichen Suizid ist bis heute ungeklärt. Die zunächst verbreiteten Gerüchte über eine HIV-Infektion, von der sie kurz vor ihrem Tod Kenntnis erlangt habe, bestätigten sich nicht.

Filmografie 
Camilla de Castro wurde durch eine Reihe erfolgreicher Transgender-Pornofilme international bekannt, darunter:
 Big Ass She-Male Road Trip
 Females & She-Males Only, Vol. 7
 Freaky She-Male Farmgirls
 My Girlfriend's Cock #2
 Naughty Transsexual Nurses
 Perfect 10
 Rogue Adventures #10
 Sneaky She-Males
 Teenage Transsexual Nurses 3
 TGirl Fantasies, Vol. 5 
 Trans Amore 12
 Transposed 3

Weblinks 
 
 

Pornodarsteller
Transgeschlechtliche Person
Pseudonym
Brasilianer
Geboren 1979
Gestorben 2005
Frau